Christopher Daniel Cooper (1978-2023), giocatore di baseball italo-statunitense
 Christopher Lyle Cooper (n. 1977), giocatore di football americano statunitense
 Christopher Michael Cooper (n. 1990), cestista statunitense
 Christopher W. Cooper (n. 1951), attore statunitense